Нова-Палмейра ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Серидо-Ориентал-Параибану. Население составляет 3760 человек на 2006 год. Занимает площадь 310,348 км². Плотность населения — 12,1 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.685.848,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.819,77 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,632 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба